In 2015 werd het 101ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 1 februari tot 3 mei en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen.

Villa Nova en Caldense kwalificeerden zich voor de Campeonato Brasileiro Série D 2015.

Eerste fase

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro